Завязка:
 Завязка — ленточка, тесьма, которой фиксируется одежда, головной убор и иное.
 Завя́зка — элемент сюжета художественного произведения.
 Завязка — село в Киквидзенском районе Волгоградской области России.

См. также 
 Вязка
 Обвязка
 Перевязка